Ка́лакан (Калаган) — река в Забайкальском крае России, правый приток Витима, протекает по территории Каларского и Тунгокоченского районов.

Длина реки — 314 км, площадь бассейна — 10 600 км².

География 

Берёт начало на западном склоне Витимского плоскогорья с высоты примерно 1200 м над уровнем моря. Течёт с северо-востока на юго-запад вдоль подножья юго-восточного склона хребта Янкан. Сливается с Витимом на высоте около 595 м над уровнем моря, в 958 км от его устья, около нежилого посёлка Калакан.

Притоки 
Притоки (расположены по порядку от устья):
 левые: Барамино, Тундак, Лочокочи, Амнуннакачи, Ненну, Верхняя Олонно;
 правые: Нижняя Бугарикта, Верхняя Бугарикта, Аку, Гуликачи, Усмун, Катыркачи, Долгачи, Малые Маричи.

Основной левый приток — Тундак.

Гидрология 
Питание преимущественно дождевое и снеговое. Замерзает в середине октябре, вскрывается в середине мая. Средний расход воды около устья — 74,2 м³/с.

Хозяйственное использование 
Река является сплавной.

Примечания

Литература

Топографические карты 
 
 
 
 
 

Притоки Витима
Реки Каларского района
Реки Тунгокоченского района